Firelight bezeichnet:

 Firelight (Band), maltesische Folkband
 Firelight, Originaltitel des Films Verborgenes Feuer
 Firelight (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Steven Spielberg (1964)